Portal (arquitetura) — entrada para um edifício

 Portal (internet) — centro aglomerador e distribuidor de conteúdo para uma série de outros sites ou subsites

 Portais na ficção científica

 Portal (jogo eletrônico) — jogo eletrônico produzido pela Valve Corporation

 Fluoxetina - substância ativa da marca de medicamento Portal

Geografia dos Estados Unidos
 Portal (Geórgia) — cidade

 El Portal — localidade na Flórida

Ver também
 Se procura pelos portais da Wikipédia, veja Portal:Índice

Desambiguações de topônimos